Hasani peut être une transcription imparfaite ou incorrecte de : 
 Hašani, un toponyme de Bosnie-Herzégovine,
 Hassani, un patronyme du monde musulman,
 Hassanya, un dialecte arabe d'Afrique de l'ouest.